Le tournoi de Los Angeles 2011 est un tournoi sur dur se déroulant du 25 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Ernests Gulbis remporte son  en simple face à Mardy Fish.
 En double, Mark Knowles et Xavier Malisse remporte le titre face à Somdev Devvarman et Treat Conrad Huey. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Liens externes

Navigation 

Los Angeles
Sport en Californie en 2011
ATP 2011
Tennis en juillet 2011
Tennis aux États-Unis en 2011